Sätuna kan avse:

Sätuna socken – en socken i Västergötland i Gudhems härad
 Sätuna kyrka – en medeltidskyrka riven på 1820-talet
 Sätuna landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Sätuna församling – en församling i Skara stift –1989
 Sätuna utmark – ett naturreservat i Falköpings kommun
Sätuna säteri  –  ett gods i Björklinge socken i Uppsala kommun
Sätuna, Vaksala socken  – en försvunnen by i Vaksala socken, belägen i stadsdelen Boländerna i dagens Uppsala
 Sätuna gravkor – ett gravkor i Björklinge kyrka i Uppland